Капов:

 Капов, Евгений Иванович — белорусский футболист, тренер.
 Капов Хан — деревня, Босния и Герцеговина.